Миккель Венге Бек (; родился 12 мая 1973 года в Орхусе, Дания) — датский футболист, выступавший на позиции нападающего. Известен по выступлениям за «Мидлсбро» и сборную Дании. Участник чемпионатов Европы 1996 и 2000 годов. Сын датского футболиста Карла Бека.

Клубная карьера 
Бек начал свою карьеру в любительском клубе «Колдинг», после окончания своего дебютного сезона он подписал контракт с командой Датской Суперлиги «Б-1909». Отыграв на родине один сезон, Меккель перешёл в немецкую «Фортуну» из Кёльна. До февраля 1995 года Бек восстанавливался от травмы спины, полученной в августе 1994 года. После восстановления он забил 5 голов в первых пяти матчах и получил приглашение в национальную команду.

В 1995 году он получил приз — лучшему датскому молодому футболисту года. После окончания Евро-96 Миккель перешёл в английский «Мидлсбро». Несмотря на то, что он помог команде выйти в финал Кубка Англии, клуб вылетел в Чемпионшип. Миккель остался в команде и сыграл важную роль в её возвращении в Премьер-лигу в следующем году. В марте 1999 года «Дерби Каунти» за 500 тыс. фунтов выкупил трансфер футболиста. Бек не смог выйти на тот уровень результативности, который был у него в «Боро», и вынужден был выступать на правах аренды за английские «Ноттингем Форест» и «Куинз Парк Рейнджерс», а также датский «Ольборг». Во время выступления на родине Миккель забил 8 голов в 10 матчах за команду и помог ей выйти в финал Кубка Дании. Благодаря этим успехам он был включен в заявку на Евро-2000.

После турнира Миккель за 500 тыс. фунтов перешёл во французский «Лилль». Недовольный низкой результативностью форварда тренер клуба Вахид Халилходжич отдал Бека в аренду в «Ольборг». После возвращения в «Лилль» Миккель получил травму, которая оставила его вне игры на 18 месяцев. В сентябре 2003 года он пробовал реанимировать карьеру в испанской «Кордобе», но получил травму на второй тренировке. В январе 2004 года Беком активно интересовался «Кристал Пэлас», но повышенная травматичность Миккеля не позволила руководству английского клуба заключить с ним контракт, и он закончил карьеру футболиста. Сейчас Бек работает футбольным агентом.

Международная карьера 
31 мая 1995 года в матче против сборной Финляндии Бек дебютировал за сборную Дании. В 1996 году Миккель был включен в заявку на участие в чемпионате Европы в Англии. На турнире он принял участие во встречах против Турции и Хорватии.

В 2000 году Бек во второй раз принял участие в чемпионате Европы в Бельгии и Нидерландах. На турнире он сыграл в двух матчах против сборных Франции и Чехии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Danish national team profile
 AaB profile

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Ольборг»
Игроки ФК «Б-1909»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Фортуна» Кёльн